Stará Ves kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Stará Ves (okres Bruntál)
 Stará Ves (okres Přerov)